

Села 
 Федорівка — Полтавська область, Полтавський район, Диканська селищна громада (до 2020 — Диканський район)
 Федорівка — Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада (до 2020 — Зіньківський район)
 Федорівка — Полтавська область, Полтавський район, Ланнівська сільська громада (до 2020 — Карлівський район)